Пётр Ромодановский:
 Ромодановский, Пётр Григорьевич — русский военный и государственный деятель, стольник и воевода, рында.
 Ромодановский, Пётр Семёнович (убит 1535) — князь, воевода.